Demidowo () ist ein russischer Ortsname:
 Demidowo (Iwanowo), Dorf in der Oblast Iwanowo
 Demidowo (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Augstupöhnen, 1938–1946: Uderhöhe, und Groß Uderballen, 1938–1946: Großudertal, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Demidowo (Kostroma), Dorf in der Oblast Kostroma
 Demidowo (Nowgorod, Okulowka), Dorf im Rajon Okulowka, Oblast Nowgorod
 Demidowo (Pskow, Welikije Luki), Dorf im Rajon Welikije Luki, Oblast Pskow
 Demidowo (Wladimir, Gus-Chrustalny), Dorf im Rajon Gus-Chrustalny, Oblast Wladimir
 Demidowo (Wologda, Kirillow), Dorf im Rajon Kirillow, Oblast Wologda